Морелос — испаноязычная фамилия, а также топоним распространённый в Мексике, в честь национального героя Хосе Мария Морелоса.

Персоналии 
 Морелос, Альфредо (род. 1996) — колумбийский футболист.

Топонимы 
 штат Герреро:
 Пасо-Морелос(es) — посёлок в муниципалитете Уицуко-де-лос-Фигероа.

 штат Кинтана-Роо:
 Хосе-Мария-Морелос — муниципалитет с административным центром в одноимённом городе:
 Хосе-Мария-Морелос.

 штат Коауила:
 Морелос — муниципалитет с административным центром в одноимённом городе:
 Морелос (Коауила).

 штат Мехико:
 Морелос(es) — муниципалитет с административным центром в городе —
 Сан-Бартоло-Морелос(es).

 штат Мичоакан:
 Морелос — муниципалитет с административным центром в одноимённом городе:
 Морелос (Мичоакан).

 штат Морелос — один из штатов Мексики, со столицей в городе Куэрнавака.

 штат Сакатекас:
 Морелос — муниципалитет с административным центром в одноимённом городе:
 Морелос (Сакатекас).

 штат Чиуауа:
 Морелос — муниципалитет с административным центром в одноимённом городе:
 Морелос (Чиуауа).
 Гран-Морелос — муниципалитет с административным центром в городе Сан-Николас-де-Карретас.